Finał K-1 World MAX 2005 – czwarty finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Tryumfatorem gali i mistrzem K-1 MAX został Holender Andy Souwer.

Walki

Turniej

Walka rezerwowa 
Kazuya Yasuhiro  vs Darius Skliaudys  - 3R Dec

Walki dodatkowe 
Virgil Kalakoda  vs Yoshihiro Sato  - 3R Dec
Ramon Dekkers  vs Duane Ludwig  - 3R Dec
Akeomi Nitta  vs Koutetsu Boku  - 3R Dec

Uwagi 
 Masato nie przystąpił do półfinału z powodu kontuzji kostki. Zastąpił go zwycięzca walki rezerwowej Kazuya Yasuhiro.

Linki zewnętrzne 
K-1 World Max 2005 World Tournament Final

Turnieje K-1
2005 w sporcie